Sassenage steht für:
 Sassenage, eine Gemeinde im Département Isère, Frankreich
 Sassenage (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht in der Dauphiné

Sassenage ist der Familienname folgender Personen:
 Henri II. de Sassenage († 1424), französischer Adliger, Gouverneur der Dauphiné
 Marguerite de Sassenage  (vor 1424–1471), Mätresse von König Ludwig XI.